Плана-Баха ()  — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия.

Муниципалитеты

Примечания

 
Районы Кастельона